Ла Пријета има више значења:

 Ла Пријета (Сабинас), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ла Пријета (Делисијас), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Пријета (Топија), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ла Пријета (Грал. Зуазуа), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Пријета (Матаморос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Пријета (Виља де Кос), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику